Příjmení Snyder nosí více významných osobností:

 Gary Snyder (* 1930), americký básník, esejista a environmentalista
 Hartland Snyder (1913–1962), americký fyzik
 Kyle Snyder (* 1995), americký zápasník
 Scott Snyder (* 1976), americký komiksový scenárista
 Timothy Snyder (* 1969), americký historik východní Evropy a holocaustu, profesor na Yaleově univerzitě
 Zack Snyder (* 1966), americký filmový režisér a scenárista

Podobné příjmení 
 Schneider

Externí odkazy